Anitta puede referirse a lo siguiente:

 Anitta (rey), antiguo rey de Kussara y Nesa.
 Anitta (cantante), cantante brasileña.
 Anitta (álbum), disco de la cantante Anitta.

Ver también: Anita